Abakanowicz – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Abakanowicz 
 Magdalena Abakanowicz – polska rzeźbiarka, laureatka licznych nagród
 Piotr Abakanowicz – podpułkownik, pilot Wojska Polskiego, członek Narodowych Sił Zbrojnych
 Bruno Abakanowicz – matematyk, wynalazca i elektrotechnik polski

Zobacz też 
 Abakanowiczowie herbu Abdank – polska rodzina szlachecka pochodzenia tatarskiego, gałąź rodu Krzeczowskich
 Abakan (instalacja) – rodzaj tkaniny artystycznej będącej monumentalną kompozycją przestrzenną zbliżoną do rzeźby, autorstwa Magdaleny Abakanowicz